Friedrich Wilhelm von Reden ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm von Reden (Berghauptmann) (1752–1815), deutscher Berghauptmann und Politiker
 Friedrich Wilhelm von Reden (Statistiker) (1802–1857), deutscher Statistiker und Politiker